La Terra del Sol de Mitjanit és un nom utilitzat per referir-se a moltes regions nòrdiques del món que es troben per sobre del cercle polar àrtic, incloent-hi:

 Suècia
 Finlàndia
 Noruega
 Islàndia
 Les regions septentrionals del Canadà, incloent-hi el Yukon, els Territoris del Nord-oest, i Nunavut
 Groenlàndia
 Lapònia
 Alaska

Àrtic